Uomini d'onore (Men of Respect) – film del 1990 diretto da William Reilly
 Uomini d'onore – film del 2006 diretto da Francesco Sbano
 Men of Honor - L'onore degli uomini (Men of Honor) – film del 2000 diretto da George Tillman Jr.